Marcela Młodsza (Claudia Marcella Minor) – córka Gajusza Klaudiusza Marcellusa (Gaius Claudius Marcellus) i Oktawii Młodszej, siostry cesarza Augusta. Urodzona w 40 p.n.e. już po śmierci ojca. Siostra Marka Klaudiusza Marcellusa i Marceli Starszej. Blisko spokrewniona z przedstawicielami dynastii julijsko-klaudyjskiej. Około 25 p.n.e. poślubiła Appiusza Klaudiusza Pulchra, który później został adoptowany do rodu Waleriuszów Messalów. Ich dziećmi byli Klaudia Pulchra i Marek Waleriusz Messala Barbatus. Około 12 p.n.e. po śmierci pierwszego męża poślubiła Lucjusza Emiliusza Lepidusa Paullusa.

Wywód przodków

Małżeństwa i potomkowie

Zobacz też 
 drzewo genealogiczne Klaudiuszów Marcellusów

Przypisy 

Członkowie rodzin władców starożytnego Rzymu
Urodzeni w 40 p.n.e.
Nieznana data śmierci